Pädagogische Hochschule Graz steht für:

 Pädagogische Hochschule Steiermark in Graz
 Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz